Thomas McNulty est un nom pouvant désigner:

 (1859-1932), parolier américain
 (1906-1995), homme politique et auteur américain
 (1929-1979), joueur anglais de football

Voir aussi
 (1818-1898), évêque catholique irlandais

McNulty, Thomas